Mangabej je rod širokonosých opic, synonymum pro dva rody.
 Cercocebus – rod popsaný roku 1812 É. Geoffroyem
 Lophocebus – rod popsaný roku 1903 T. Palmerem

Kočkodanovití